Натуральне число 1589
 1589 рік до нашої ери
 1589 рік нашої ери